Barrell ist der Familienname der folgenden Personen:

 Joseph Barrell (1869–1919), US-amerikanischer Geologe und Ingenieur
 Katherine Barrell (* 1990), kanadische Schauspielerin, Produzentin, Autorin und Regisseurin